Гайдýки — значения:

 Гайдуки — вооружённые повстанцы, боровшиеся против османского владычества на Балканах и в Западной Армении. 

Гайдýки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гайдуки — деревня в Поставском районе Витебской области.

Россия 
 Гайдуки — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.

Другое 
 Гайдуки — художественный фильм (Румыния).